Queixada pode ser:

 Queixada, um mamífero;
 Queixada, um golpe de capoeira.
 Queixada, o apelido de Ademir de Menezes, futebolista brasileiro.

Desambiguação